Rywalizacja w wadze do 74 kg mężczyzn w zapasach w stylu wolnym na Mistrzostwach Świata 2021 została rozegrana w dniach 
2-3 października 2021 r. w Oslo w Norwegii, 
w Jordal Amfi.

Medaliści

Wyniki 
Legenda
P - Zwycięstwo przed czasem

Ścieżka mistrzowska

Repasaże

Linki zewnętrzne
Oficjalna strona internetowa

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Zapasach 2021